Gouvernement Babiš peut désigner ces gouvernements tchèques :

Gouvernement Babiš  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Babiš  depuis le .